Kryptogenius — род жесткокрылых семейства Pterogeniidae. 5 видов.

Распространение 
Южная Азия (Индия), Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия).

Описание 
Мелкие жуки-микофаги. Длина тела от 1 до 2 мм. Лоб не окаймленный, плоский; фронтоклипеальный лобный шов отчетливый. Переднеспинка наиболее широкая посередине; основание обычно с парой удлиненных, глубоких, широко отдельных ямок. Предположительно, как и близкие группы живут на или внутри плодовых тел грибов-трутовиков (семейство Полипоровые, Polyporaceae).
Усики 11-члениковые. Максиллярный щупик 4-члениковый. Лабиум с 3-члениковым щупиком. Формула лапок 5-5-4.

Систематика 
Род был впервые выделен в 1992 году швейцарскими колеоптерологами Дэниелем Буркхардтом (Naturhistorisches Museum, Базель, Швейцария) и Иваном Лёблом (Музей естественной истории Женевы, Женева, Швейцария) для пяти своеобразных видов из Юго-Восточной Азии и Индии. Филогенетический анализ 1992 года даёт следующую группировку родов на кладограмме: (Kryptogenius + (Tychogenius + (Katagenius + (Pterogenius + Histanocerus)))):

 Kryptogenius acericornis Burckhardt & Löbl, 1992 — Индия (Керала)
 Kryptogenius bidentatus Burckhardt & Löbl, 1992 — Борнео (Сабах)
 Kryptogenius crassilobus Burckhardt & Löbl, 1992 — Суматра
 Kryptogenius longilobus Burckhardt & Löbl, 1992 — Ява
 Kryptogenius monilicornis Burckhardt & Löbl, 1992 — Борнео (Сабах)

Примечания

Литература 
 Lawrence J. F. 1991: Pterogeniidae (Tenebrionoidea). pp. 501—502 in: Lawrence, J.F. (coordinator) Order Coleoptera, in: Stehr, F.W. (ed.) Immature insects, 2 . Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa, USA.
 Lawrence J. F. 2010: 11.3. Pterogeniidae Crowson, 1953. pp. 501—504 in: Leschen, R.A.B.; Beutel, R.G.; Lawrence, J.F. (volume eds.) Coleoptera, beetles. Volume 2: Morphology and systematics (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim). In: Kristensen, N.P. & Beutel, R.G. (eds.) Handbook of zoology. A natural history of the phyla of the animal kingdom. Volume IV. Arthropoda: Insecta. Part 38. Berlin, New York: Walter de Gruyter. ISBN 3110190753 ISBN 9783110190755

Ссылки 
 Личинка Pterogenius nietneri Candeze (Pterogeniidae) — from CD-ROM «Beetle Larvae of the World»

Pterogeniidae
Роды жесткокрылых